Carl Westphal ist der Name folgender Personen:

* Carl Westphal (Mediziner) (1833–1890), deutscher Psychiater und Neurologe
 Carl Westphal (Verleger) (1881–1958), deutscher Verleger 
 Carl Westphal (Jurist) (1902–1946), deutscher Jurist
 Carl Wilhelm Ludwig Westphal (1824–1900), deutscher Kaufmann und Politiker, MdHB

Siehe auch:
 Karl Westphal
 Carlo Westphal (* 1985), deutscher Radsportler